Arenaleri – abitanti di Arenal (Colombia)
Arenaleri – abitanti di Arenales de San Gregorio